Endosymbioza pierwotna, eukariotyczne organella, jak mitochondria i chloroplasty powstały w wyniku symbiotycznego związku między większymi komórkami heterotroficznymi, a mniejszymi autotrofami, które wchłonięte na drodze fagocytozy zaadaptowały się jako organella.

Zobacz też 

 endosymbioza
 endosymbioza wtórna

Interakcje międzygatunkowe